Систьерна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 3720 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cistierna
 Ocejo de la Peña

Муниципалитеты Леона